В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Генрієта Надьова здобула титул, у фіналі перемігши Любомиру Курхайцову 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Тамарін Танасугарн (півфінал)
  Обата Саорі (чвертьфінал)
 Відсутня
  Анка Барна (півфінал)

 Людмила Черванова (1-ше коло)
 Відсутня
 Єлена Костанич-Тошич (чвертьфінал)
 Анжелік Віджайя (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open